Il singolare  dello  Slovak Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Rosol era il detentore del titolo ma ha perso in finale contro Lukáš Lacko 6–4, 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Lukáš Rosol (finale)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Igor Sijsling (semifinali)
  Lukáš Lacko (Campione)

  Łukasz Kubot (Secondo turno)
  Jiří Veselý (Secondo turno)
  Kenny de Schepper (quarti di finale)
  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Slovak Open 2013
ATP Challenger Tour 2013